Pope se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Clifford Hillhouse Pope
 Willis Thomas Pope